Абан — селище в Красноярському краю, Росія
 Абан — річка в Росії, басейн річки Єнісей
 Абан — кратер на Марсі, названий в ім'я селища Абан
 Абан — ангел в перській міфології
 Абан — восьмий місяць іранського календаря
 Гонсало Абан — аргентинський футболіст